Луция Градецкая — победительница соревнований.

Посев 

  'Луция Градецкая (Титул)
  Ромина Опранди (Полуфинал)
  Андреа Главачкова (Первый раунд)
  Патриция Майр-Ахлайтнер (Четвертьфинал)

<li> Ивонн Мойсбургер (Полуфинал)
<li> Мисаки Дои (Первый раунд)
<li> Леся Цуренко (Первый раунд)
<li> Сабина Лисицки (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Strabag Prague Open 2011